La cicatriz puede referirse a:
 La cicatriz (novela), novela de China Miéville ganadora del premio Locus.
 La cicatriz (película de 1975), película dirigida por René Clément.
 La cicatriz (película de 2005), película dirigida por Pablo Llorca.